Вечори на хуторі біля Диканьки — збірка повістей Миколи Гоголя, яка вийшла у 1831—1832 роках

Фільми 

 Екранізації повісті «Ніч перед Різдвом» Миколи Гоголя зі збірки «Вечорниці на хуторі біля Диканьки»:
 Вечори на хуторі біля Диканьки (фільм, 1961)
 Вечори на хуторі біля Диканьки (фільм, 1983)
 Вечори на хуторі біля Диканьки (фільм, 2001)

Інше 
 За твором М. В. Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» — срібна монета НБУ